EBTC steht für:
 European Business and Technology Centre
 EBTC Europäisches Bibel Trainings Centrum, Berlin
Abkürzung